Соссан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Соссан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро